ЗАТО Солнечный:

 ЗАТО Солнечный — городской округ в составе Красноярского края Российской Федерерации.
 ЗАТО Солнечный — городской округ в составе Тверской области Российской Федерации.